El Palau del Marquès de Llió és un gran casal gòtic fortificat, a tocar l'església de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès). Obra dels segles XIII-XIV. Casa senyorial de façana gòtica. Mostra dues sèries de quatre finestrals, bipartits els de dalt i tripartitsels de baix per finestres i elegants columnes; una portalada senyora i majestuosa, sota l'escut de pedra de la casa de Llo; i una volta, a la part posterior, ampla i llarga, acaba de donar fesomia típica i aristocràtica a la construcció.

Referències 

Béns Culturals d'Interès Nacional de l'Alt Penedès
Marques de Llio
Edificis de Sant Pere de Riudebitlles
Edificis gòtics de l'Alt Penedès